Misri ist der Familienname folgender Personen:

 Aziz Ali al-Misri (1879–1965), Offizier der osmanischen und ägyptischen Armee
 Niyazi Misri (1617/1618–1694), islamischer Mystiker